Harold Mahony ha battuto in finale Wilberforce Eaves 6-2, 6-2, 11-9 nel torneo preliminare e ha battuto il detentore del titolo Wilfred Baddeley 6-2, 6-8, 5-7, 8-6, 6-3 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1896